Il nome Giacomo Boncompagni viene utilizzato per riferirsi a diversi personaggi storici:

Giacomo Boncompagni (politico), aristocratico italiano, marchese e duca, nonché figlio di papa Gregorio XIII.
Giacomo Boncompagni, nobile italiano, III duca di Sora.
Giacomo Boncompagni (cardinale), arcivescovo di Bologna e cardinale italiano.